

Географічні об'єкти

Віллістон — місто, штат Флорида
 Віллістон — місто, штат Північна Дакота
 Віллістон — місто, штат Південна Кароліна
 Віллістон — місто, штат Теннессі
 Віллістон — місто, штат Вермонт
 Віллістон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Віллістон — переписна місцевість, штат Огайо

Інше 
Williston — позначення для вказівки авторства зоологічних таксонів Семюеля Віллістона